Элисон Мари Бейлз (; родилась 4 апреля 1985 года, Индианаполис, штат Индиана, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 2007 года в первом раунде под общим девятым номером командой «Индиана Фивер». Играла на позиции центровой.

Ранние годы 
Элисон Бейлз родилась 4 апреля 1985 года в городе Индианаполис, столице штата Индиана, в семье Чарльза Бейлза и Мари Маккарти, у неё есть два брата-близнеца, Джей Ди и Джей Ар, и сестра, Сара. В детстве её семья переехала в город Биверкрик (штат Огайо), там Элисон посещала одноимённую среднюю школу, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com 
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com 
 Студенческая карьера в NCAA на сайте goduke.com

Баскетболисты США
Игроки «Индиана Фивер»
Игроки ЖБК «Динамо» Москва
Игроки «Атланта Дрим»
Игроки ЖБК «Сент-Аман»